Daniel Jungwirth (München, 1982. január 15. –) német labdarúgó-középpályás.

További információk 
Daniel Jungwirth adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1982-ben született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
Az FC Bayern München II labdarúgói
Az Erzgebirge Aue labdarúgói
Az Ingolstadt labdarúgói
Az SV Sandhausen labdarúgói
Az SV Elversberg labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek